Бачевац се може односити на:

 Бачевац (Градина), насељено место у општини Градина, Република Хрватска
 Бачевац (Рожаје), насељено место у општини Рожаје, Црна Гора